RStudio — свободная среда разработки программного обеспечения с открытым исходным кодом для языка программирования R, который предназначен для статистической обработки данных и работы с графикой. 

RStudio доступна в двух версиях: RStudio Desktop, в которой программа выполняется на локальной машине как обычное приложение; и RStudio Server, в которой предоставляется доступ через браузер к RStudio установленной на удаленном Linux-сервере.

Дистрибутивы RStudio Desktop доступны для Linux, macOS и Windows.

RStudio написана на языке программирования C++ и использует фреймворк Qt для графического интерфейса пользователя.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Работа с RStudio

Литература 
 
 

Язык программирования R
Свободное кроссплатформенное программное обеспечение